Lemondás (jog)
 Lemondás (vallás)